{{Infobox voetbalclub
| clubnaam = Arsenal – Seizoen 2008/09
| volledigenaam = Arsenal Football Club
| bijnaam = The Gunners
| opgericht = 1886
| stadion = Emirates Stadium, Londen
| capaciteit = 60.260
| voorzitter =  Peter Hill-Wood
| trainer =  Arsène Wenger
| assistent-trainer = 
| competitie = Premier League 
| pattern_b1  = _arsenalhome
| pattern_la1 = _arsenalhome0810
| pattern_ra1 = _arsenalhome0810
| pattern_sh1 = _whitereddown
| pattern_so1 = _arsenalhome
| leftarm1    = FF0000
| body1       = FF0000
| rightarm1   = FF0000
| shorts1     = FFFFFF
| socks1      = FFFFFF
| pattern_b2  = _arsenalaway09
| pattern_la2 = _arsenalaway0809
| pattern_ra2 = _arsenalaway0809
| pattern_sh2 = _arsenalaway09
| pattern_so2 = _arsenalaway09
| leftarm2    = 101C35
| body2       = FFBE00
| rightarm2   = 101C35
| shorts2     = 101C35
| titelDerdeShirt    = Alternatief
| pattern_la3        = _arsenal0708a
| pattern_b3         = _arsenala0709
| pattern_ra3        = _arsenal0708a
| pattern_sh3        = _arsenal0708a
| pattern_so3        = _arsenala0709
| leftarm3           = FFFFFF
| body3              = FFFFFF
| rightarm3          = FFFFFF
| shorts3            = 800000
| socks3             = FFFFFF
| resultatenHuidig     = Arsenal in het seizoen 2019/20
}}
Arsenal FC sloot het seizoen 2008/2009 van de Premier League af met een totaal van 72 punten, waarmee het vierde werd op een ruime afstand van landskampioen Manchester United. Het won twintig wedstrijden, speelde twaalf keer gelijk en verloor zes keer in de competitie, waardoor het voor de vierde keer op rij een rechtstreekse kwalificatie misliep voor de groepsfase van de UEFA Champions League. In de FA Cup bereikten de troepen van Arsène Wenger de halve finale, maar daarin verloor men van Chelsea met 1–2. In de League Cup werd Arsenal reeds uitgeschakeld in de kwartfinale – op het veld van tweedeklasser Burnley werd het 2–0. In de UEFA Champions League haalde men de halve finale, het beste resultaat sinds 2006. Titelverdediger Manchester United wipte de club met 1–0 en 1–3. Na het vertrek van Gilberto Silva naar het Griekse Panathinaikos en doelman Jens Lehmann transfervrij naar het Duitse VfB Stuttgart, waren er nog slechts twee Invincibles''; vice-aanvoerder Kolo Touré en linksachter Gaël Clichy. Jeugdproducten Aaron Ramsey en Jack Wilshere maakten hun debuut. Met de Fransman Samir Nasri en de Rus Andrej Arshavin, die sterk presteerden op het EK 2008 in Oostenrijk en Zwitserland, haalde trainer Arsène Wenger een spelmaker en technische dribbelaar die voor ideeën moesten zorgen.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Manager

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Arsenal in het seizoen 2008-2009 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor: Fly Emirates
Sportmerk: Nike

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken

Bijgaand een overzicht van de spelers van Arsenal, die in het seizoen 2008/2009 onder leiding van de trainer-coach Arsène Wenger speeltijd kregen in de Premier League.

Externe link 
 Officiële site

2009
Engelse voetbalclub 2008/09